Липецька волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Липецька волость — Гжатського повіту Смоленської губернії;
 Липецька волость — Харківського повіту Харківської губернії.